Palacio de los Capitanes Generales puede referirse a:

 Palacio de los Capitanes Generales en Cuba;
 Palacio de los Capitanes Generales en Guatemala;
 Palacio de los Capitanes Generales en Mozambique.